Il doppio del torneo di tennis ATP Praga 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jordi Arrese e Horst Skoff che hanno battuto in finale Petr Korda e Tomáš Šmíd 6-4, 6-4,

Teste di serie 

 Petr Korda /  Tomáš Šmíd (finale)
 Václav Roubíček /  Daniel Vacek (quarti di finale)

 Assente
 Jordi Arrese /  Horst Skoff (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Praga 1989